JHR ist eine Abkürzung für:
 Jailhouse-Rock, Kampfstil
 Jarisch-Herxheimer-Reaktion
 Journal of Historical Review
 Journal of Human Resources
 Journalists for Human Rights, kanadische Nichtregierungsorganisation

Jhr. ist eine Abkürzung für:
 Jahrhundert

Abkürzung